

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Halh“ beginnt.

Halh 



Halhu 
 Halhuber, Max-Joseph (1916–2011), österreichischer Kardiologe
 Halhuber-Ahlmann, Michael (* 1947), österreichischer Psychologe und Pädagoge